Miejscowości w USA:
 North Haven – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 North Haven – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 North Haven – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 North Haven (ang. North Haven Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 North Haven (ang. North Haven Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox